Молос — греческий топоним. Может означать:

 Молос (Фтиотида) — малый город в Центральной Греции.
 Молос (Идра) — бывшее село на Идре.
 Молос (Скирос) — село на Скиросе.
  — село на Керкире.